Slow Motion bezeichnet:
 Zeitlupe, eine Methode, die Bewegungsabläufe verlangsamt darstellt
 Slow Motion (Album), ein Studio-Album der britischen Pop-/Rockband Supertramp